Бацање кугле у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. бранио је Томас Волш са Новог Зеланда.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичара из 15 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у бацању кугле за жене пре почетка светског првенства 18. августа 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022 у 19:25.,,,

Референце

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање кугле
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање кугле
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани